|- 
| 1 Ceres (planeta pitică) || — || 1 ianuarie 1801 || Palermo || G. Piazzi
|-
| 2 Pallas || — || 28 martie 1802 || Bremen || H. W. Olbers
|-
| 3 Juno || — || 1 septembrie 1804 || Sternwarte Lilienthal || K. Harding
|-
| 4 Vesta || — || 29 martie  1807 || Bremen || H. W. Olbers
|-
| 5 Astraea || — || 8 decembrie 1845 || Driesen || K. L. Hencke
|-
| 6 Hebe || — || 1 iulie 1847 || Driesen || K. L. Hencke
|-
| 7 Iris || — || 13 august 1847 || Londra || J. R. Hind
|-
| 8 Flora || — || 18 octombrie 1847 || Londra || J. R. Hind
|-
| 9 Metis || — || 25 aprilie 1848 ||  || A. Graham
|-
| 10 Hygiea || — || 12 aprilie 1849 ||  || A. de Gasparis
|-
| 11 Parthenope || — || 11 mai 1850 || Napoli || A. de Gasparis
|-
| 12 Victoria || — || 13 septembrie 1850 || Londra || J. R. Hind
|-
| 13 Egeria || — || 2 noiembrie 1850 ||  || A. de Gasparis
|-
| 14 Irene || — || 19 mai 1851 || Londra || J. R. Hind
|-
| 15 Eunomia || — || 29 iulie 1851 ||  || A. de Gasparis
|-
| 16 Psyche || — || 17 martie 1852 || Napoli || A. de Gasparis
|-
| 17 Thetis || — || 17 aprilie 1852 ||  || R. Luther
|-
| 18 Melpomene || — || 24 iunie 1852 || Londra || J. R. Hind
|-
| 19 Fortuna || — || 22 august 1852 || Londra || J. R. Hind
|-
| 20 Massalia || — || 19 septembrie 1852 ||  || A. de Gasparis
|-
| 21 Lutetia || — || 15 noiembrie 1852 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 22 Kalliope || — || 16 noiembrie  1852 || Londra || J. R. Hind
|-
| 23 Thalia || — || 15 decembrie 1852 || Londra || J. R. Hind
|-
| 24 Themis || — || 5 aprilie 1853 ||  || A. de Gasparis
|-
| 25 Phocaea || — || 6 aprilie 1853 || Marseilles || J. Chacornac
|-
| 26 Proserpina || — || 5 mai 1853 ||  || R. Luther
|-
| 27 Euterpe || — || 8 noiembrie 1853 || Londra || J. R. Hind
|-
| 28 Bellona || — || 1 martie 1854 ||  || R. Luther
|-
| 29 Amphitrite || — || 1 martie 1854 || Londra || A. Marth
|-
| 30 Urania || — || 22 iulie 1854 || Londra || J. R. Hind
|-
| 31 Euphrosyne || — || 1 septembrie 1854 ||  || J. Ferguson
|-
| 32 Pomona || — || 26 octombrie 1854 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 33 Polyhymnia || — || 28 octombrie 1854 || Paris || J. Chacornac
|-
| 34 Circe || — || 6 aprilie 1855 || Paris || J. Chacornac
|-
| 35 Leukothea || — || 19 aprilie 1855 ||  || R. Luther
|-
| 36 Atalante || — || 5 octombrie 1855 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 37 Fides || — || 5 octombrie 1855 ||  || R. Luther
|-
| 38 Leda || — || 12 ianuarie 1856 || Paris || J. Chacornac
|-
| 39 Laetitia || — || 8 februarie 1856 || Paris || J. Chacornac
|-
| 40 Harmonia || — || 31 martie 1856 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 41 Daphne || — || 22 mai 1856 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 42 Isis || — || 23 mai 1856 ||  || 
|-
| 43 Ariadne || — || 15 aprilie 1857 || Oxford || N. R. Pogson
|-
| 44 Nysa || — || 27 mai 1857 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 45 Eugenia || — || 27 iunie 1857 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 46 Hestia || — || 16 august 1857 ||  || 
|-
| 47 Aglaja || — || 15 septembrie 1857 ||  || R. Luther
|-
| 48 Doris || — || 19 septembrie 1857 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 49 Pales || — || 19 septembrie 1857 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 50 Virginia || — || 4 octombrie 1857 ||  || J. Ferguson
|-
| 51 Nemausa || — || 22 ianuarie 1858 || Nîmes || 
|-
| 52 Europa || — || 4 februarie 1858 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 53 Kalypso || — || 4 aprilie 1858 ||  || R. Luther
|-
| 54 Alexandra || — || 10 septembrie 1858 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 55 Pandora || — || 10 septembrie 1858 ||  || 
|-
| 56 Melete || — || 9 septembrie 1857 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 57 Mnemosyne || — || 22 septembrie 1859 ||  || R. Luther
|-
| 58 Concordia || — || 24 martie 1860 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| 59 Elpis || — || 12 septembrie 1860 || Paris || J. Chacornac
|-
| 60 Echo || — || 14 septembrie 1860 ||  || J. Ferguson
|-
| 61 Danaë || — || 9 septembrie 1860 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 62 Erato || — || 14 septembrie 1860 || Berlin || , 
|-
| 63 Ausonia || — || 10 februarie 1861 ||  || A. de Gasparis
|-
| 64 Angelina || — || 4 martie 1861 || Marseilles || E. W. Tempel
|-
| 65 Cybele || — || 8 martie 1861 || Marseilles || E. W. Tempel
|-
| 66 Maja || — || 9 aprilie 1861 ||  || H. P. Tuttle
|-
| 67 Asia || — || 17 aprilie 1861 ||  || 
|-
| 68 Leto || — || 29 aprilie 1861 ||  || R. Luther
|-
| 69 Hesperia || — || 26 aprilie 1861 ||  || G. Schiaparelli
|-
| 70 Panopaea || — || 5 mai 1861 || Paris || H. Goldschmidt
|-
| 71 Niobe || — || 13 august 1861 ||  || R. Luther
|-
| 72 Feronia || — || 29 mai 1861 ||  || 
|-
| 73 Klytia || — || 7 aprilie 1862 ||  || H. P. Tuttle
|-
| 74 Galatea || — || 29 august 1862 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| 75 Eurydike || — || 22 septembrie 1862 ||  || 
|-
|  || — || 21 octombrie 1862 ||  || H. d'Arrest
|-
| 77 Frigga || — || 12 noiembrie 1862 ||  || 
|-
| 78 Diana || — || 15 martie 1863 ||  || R. Luther
|-
| 79 Eurynome || — || 14 septembrie 1863 ||  || 
|-
| 80 Sappho || — || 2 mai 1864 ||  || 
|-
| 81 Terpsichore || — || 30 septembrie 1864 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| 82 Alkmene || — || 27 noiembrie 1864 ||  || R. Luther
|-
| 83 Beatrix || — || 26 aprilie 1865 ||  || A. de Gasparis
|-
| 84 Klio || — || 25 august 1865 ||  || R. Luther
|-
| 85 Io || — || 19 septembrie 1865 ||  || 
|-
| 86 Semele || — || 4 ianuarie 1866 || Berlin || 
|-
|  || — || 16 mai 1866 ||  || 
|-
| 88 Thisbe || — || 15 iunie 1866 ||  || 
|-
| 89 Julia || — || 6 august 1866 || Marseille || 
|-
| 90 Antiope || — || 1 octombrie 1866 ||  || R. Luther
|-
| 91 Aegina || — || 4 noiembrie 1866 || Marseille || 
|-
| 92 Undina || — || 7 iulie 1867 ||  || 
|-
| 93 Minerva || — || 24 august 1867 ||  || 
|-
| 94 Aurora || — || 6 septembrie 1867 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| 95 Arethusa || — || 23 noiembrie 1867 ||  || R. Luther
|-
| 96 Aegle || — || 17 februarie 1868 || Marseilles || J. Coggia
|-
| 97 Klotho || — || 17 februarie 1868 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| 98 Ianthe || — || 18 aprilie 1868 ||  || 
|-
| 99 Dike || — || 28 mai 1868 || Marseille || A. Borrelly
|-
| 100 Hekate || — || 11 iulie 1868 ||  || 
|-
Lista planetelor minore (000001-000100)